Елагино — название нескольких населённых пунктов:

Московская область 
 Елагино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.

Орловская область 
 Елагино — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Елагино — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Елагино — деревня в Хотынецком районе Орловской области.

Псковская область 
 Елагино — деревня в Островском районе Псковской области (Бережанская волость).
 Елагино — деревня в Островском районе Псковской области (Бережанская волость в части бывшей Рубиловской волости).

Марий Эл 
 Елагино — деревня в Волжском районе Республики Марий Эл.

Тамбовская область 
 Елагино — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области (Богословский сельсовет).
 Елагино — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области (Новосельцевский сельсовет).

Тульская область 
 Елагино — деревня в Дубенском районе Тульской области.

См. также 
 Елагин
 Елагина
 Елагины